The Big Sleep (boek), een detectiveverhaal uit 1939 van Raymond Chandler
 The Big Sleep (1946), een verfilming van het boek uit 1946, met Humphrey Bogart in de hoofdrol
 The Big Sleep (1978), een verfilming van het boek uit 1978, met Robert Mitchum in de hoofdrol
 The Big Sleep (band)